Pieringer steht für:

 Orgelbau Pieringer, österreichisches Orgelbauunternehmen mit Sitz in Stadt Haag in Niederösterreich

Pieringer ist der Familienname folgender Personen:

 Marvin Pieringer (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Walter Pieringer (1942–2020), österreichischer Psychiater und Psychoanalytiker

Siehe auch:
 Piringer
 Bieringer
 Piering